Miejscowości w USA:
 Darien – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Fairfield
 Darien – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie McIntosh
 Darien – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie DuPage
 Darien – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Genesee
 Darien – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Walworth
 Darien – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Walworth

Gminy w USA:
 Darien (ang. Darien Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Fairfield
 Darien (ang. Darien Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Genesee
 Darien (ang. Darien Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Walworth

Zobacz też: Darién